Theotokás ist der Familienname folgender Personen:
 Giṓrgos Theotokás (1905–1966), griechischer Prosaist und Dramatiker
 Nikos Theotokás (* 1956), griechischer Historiker, Essayist, Schriftsteller und Verleger